Појам Ропен може да се односи на:
 Ропен (Аустрија),
 Ропен (криптид),